Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Blossom :
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1806, converti en navire océanographique et démantelé en 1848 ;
 le , une canonnière de classe Cheerful lancé en 1856 et démantelé en 1864.

Blossom